Гудинг:
 Гудинг, Кьюба (младший) (род. 1968) — американский актёр кино, театра и телевидения, лауреат премии «Оскар».
 Гудинг, Фрэнк Роберт (1861—1928) — седьмой губернатор Айдахо, впоследствии сенатор от Айдахо.
Гудинг, Хизер (род. 1958) — барбадосская легкоатлетка.
 Гудинг () — один из сорока четырёх округов штата Айдахо.